Santa Maria Addolorata kan syfta på:

 Santa Maria Addolorata a Piazza Buenos Aires – kyrkobyggnad i Quartiere Trieste i Rom
 Santa Maria Addolorata all'Esquilino – kyrkobyggnad i Rione Esquilino
 Santa Maria Addolorata in Trastevere – kyrkobyggnad i Rione Trastevere i Rom
 Santa Maria Addolorata a Tor di Quinto – kyrkobyggnad i Quartiere Tor di Quinto i Rom
 Santa Maria Addolorata, Collatino – kyrkobyggnad i Quartiere Collatino i Rom